

Sigle 
 Comitato termotecnico italiano energia e ambiente  – ente di normazione tecnica federato all'UNI
 Computer Telephony Integration
 Comparative Tracking Index
 Consociazione Turistica Italiana
 Compagnia Trasporti Irpini

Codici 
 CTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cuito-Cuanavale (Angola)
 cti – vecchio codice ISO 639-3 della lingua tila chol, ritirato per unione con lingua ch'ol (ISO 639-3 ctu)

Musica 
 CTI Records  – etichetta discografica